Krijesnici: dobri kućni duhovi je roman za djecu iz 2009. hrvatske autorice Jasne Horvat. Sastoji se od tri pripovjedačke cjeline koje se događaju u suvremenom Osijeku, a kojima mladi čitatelji doznaju o životu u udaljenom dobu pretkršćanskoga života. Dvoje glavnih junaka (Slaven Lendić i Iris Tomić) prolaze kroz brojne zgode i nezgode kako u stvarnosnoj javi tako i u svijetu mitova i legenda. U njihovim avanturama pomažu im krijesnici (dobri kućni duhovi) čije je podrijetlo također vezano za mitološko naslijeđe.

Bilješke

Vanjske poveznice

Hrvatska književnost
Slavenska mitologija